Рокицкий — фамилия; имеет женскую форму Рокицкая.
 Рокицкий, Михаил Рафаилович (1931—2018) — советский и российский учёный, доктор медицинских наук, профессор, депутат Государственной Думы.
 Рокицкий, Михал (1984—2021) — польский пловец, участник Олимпийских игр.
 Рокицкий, Пётр Фомич (1903—1977) — советский и белорусский учёный в области общей биологии, генетики, биометрии и селекции животных.